Karl Raaf ist der Name folgender Personen:

*Karl Raaf (Politiker) (1902–1980), deutscher Politiker (SPD)
Karl Raaf (Schauspieler), deutscher Schauspieler und Sprecher